Zemlin bezeichnet:

 Zemlin, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Samlino

Zemlin ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Zemlin (* 1990), deutscher Handballspieler
 Hermann Zemlin (* 1941), ehemaliger deutscher Ministerialbeamter
 Matt Zemlin (* 1980), deutscher Schauspieler, Produzent, Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Zemplín